Klupci est un toponyme qui peut désigner :
Klupci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Krapinske Toplice, comitat de Krapina-Zagorje ;
Klupci, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.